Зенковка:

 Зенковка — многолезвийный режущий инструмент для обработки отверстий в деталях.

Казахстан 
 Зенковка — село в Бородулихинском районе Абайской области.

Россия 
 Зенковка — посёлок в Алапаевском муниципальном образовании Свердловской области.

Река 
 Зенковка (приток Тагила) — река в России, протекает в Свердловской области.